A National Basketball Association 1974–1975-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 29. szezonja volt.

A győztes a Golden State Warriors lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a Washington Bullets ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bob McAdoo, a döntő MVP-je Rick Barry lett.

Az NBA-hez csatlakozott a New Orleans Jazz, ezzel a csapatok száma 18-ra nőtt. A rájátszásba konferenciánként 5 csapat jutott be, a korábbi 4 helyett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bob McAdoo
Az év újonca: Jamaal Wilkes

All-Star-mérkőzés 

MVP: Walt Frazier
Vezetőedzők: K.C. Jones (Kelet), Al Attles (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba